Василий Пеньков:
 Пеньков, Василий Владимирович (1904—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Пеньков, Василий Данилович (ум. 1552) — князь, воевода в Казанском и Полоцком походах.
 Пеньков, Василий Петрович (1918—1945) — полный кавалер ордена Славы.